Porquera puede referirse a:
 Porquera (arma) es una especie de lanza, chuzo, venablo o jabalina usada antiguamente.

 Porquera, municipio de la provincia de Orense, España.
 Porquera de Butrón, localidad del municipio de Los Altos, provincia de Burgos, España.
 La Porquera, lugar de la parroquia de Santa Coloma, concejo de Allende, Asturias, España.
 Porquera de Santullán, localidad del municipio de Barruelo de Santullán, provincia de Palencia, España.
 Porquera de los Infantes, localidad del municipio de Pomar de Valdivia, provincia de Palencia, España.
 Mataporquera, localidad del municipio de Valdeolea, Cantabria, España.